— аниме-сериал режиссёра Тэцуро Араки, выпускавшийся Wit Studio с 8 апреля по 30 июня 2016 года на телеканале Fuji TV в программном блоке noitaminA. Пролог к аниме показывался в кинотеатрах Японии в течение недели с 18 марта. Премьера двух фильмов-компиляций состоялась в японских кинотеатрах 31 декабря 2016 года и 7 января 2017 года. Crunchyroll и Funimation совместно выпустили аниме на Blu-ray и DVD в США; Crunchyroll также приобрели права на товар.

10 мая 2019 года вышло прямое продолжение сериала — фильм «Кабанери железной крепости. Битва за Унато», где описываются события, произошедшие спустя полгода после битвы в Конгогаку.

Показ сериала на русском языке осуществляется телеканалом 2x2 с 10 сентября 2018 года

Сюжет 
Мир сериала представляет собой сочетание стимпанка и феодальной Японии. Среди людей распространился вирус, превращающий их в мертвецов-кабанэ  — агрессивных монстров, убить которых можно лишь уничтожив сердце, закрытое слоем железа. Холодное и работающее на пару огнестрельное оружие, используемое самураями, оказалось неэффективным. Для защиты от кабанэ люди построили станции-крепости, используя для передвижения между ними укреплённые локомотивы.

Однажды в город Араганэ врывается локомотив, угнанный кабанэ, из-за чего они наводняют город. Юный механик Икома использует эту возможность, чтобы проверить  — разработанное им оружие. Ему это удаётся, но во время борьбы с кабанэ он оказывается укушен. После попытки остановить вирус он становится  — гибридом кабанэ и человека. Вместе с  и другими выжившими он ищет кров, преодолевая орды кабанэ на .

Персонажи 

 Сэйю: Тасуку Хатанака
 Парень, работающий механиком на станции Араганэ. Вместе со своим другом Такуми разрабатывает «Пронзающий ствол», оружие против кабанэ. Успешно испытал его во время нападения кабанэ на станцию, но при этом был укушен. Чтобы вирус не достиг мозга он перекрыл сонную артерию, в результате став кабанэри.

 Сэйю: Саяка Сэмбонги
 Таинственная девушка, попавшая на Араганэ и бежавшая с Железной крепостью. Она стала кабанэри после хирургической операции, желая стать сильнее. После долгих сражений чувствует себя сонной и, как и Икоме, ей необходима кровь, чтобы сдержать себя от атаки на людей. При рождении её имя было , после превращения в кабанэри Биба назвал её «безымянной».

 Сэйю: Маая Утида
 Старшая дочь клана Ёмогава, правившего станцией Араганэ. После того, как её отец превратился в кабанэ, возглавила выживших жителей станции. Несмотря на высокий статус, рассудительная и ответственная, может даже предлагать кабанэри собственную кровь для продолжения борьбы.

 Сэйю: Тосики Масуда
 Молодой самурай, личный телохранитель Аямэ. Лучше других владеет мечом. С настороженностью относится к кабанэри.

 Сэйю: Юки Кадзи
 Лучший друг Икомы, его товарищ-механик.

 Сэйю: Канаэ Оки
 Девушка-механик, подруга Такуми и Икомы. Заботится о детях, потерявших семьи из-за кабанэ.

 Сэйю: Мария Исэ
 Член экипажа Железной крепости. Молчаливая девушка, вынужденная работать машинистом, хотя является лишь подмастерьем.

 Сэйю: Рёта Осака
 Юноша-механик, живший в Араганэ. Несмотря на надменный характер, он хороший механик и прекрасный боец.

 Сэйю: Кэнсукэ Сато
 Самурай, служащий семье Ёмогава. В отличие от других самураев, дружелюбно относится к кабанэри.

 Сэйю: Максвелл Пауэрс
 Главный механик Железной крепости. Носит волосы, напоминающие парики 17-го века и часто вставляет в речь английские слова. Он же выступает как чтец превью для каждого эпизода.

 Сэйю: Мамору Мияно
 Лидер , старший сын сёгуна. Харизматичный и жестокий, является воспитателем Мумэй, прививает ей свои взгляды о верховенстве силы. Из-за жестокого отношения отца стремится уничтожить Конгокаку (город-резиденцию сёгуна) с помощью кабанэ и всех доступных ему технологий.

 Сэйю: Ая Эндо
 Кабанэри, член отряда охотников. Была превращена Бибой в  для уничтожения станции Ивато. Останавливается, увидев Бибу, но из-за этого он убивает её.

 Сэйю: Кайто Исикава
 Член отряда охотников.

Список серий

Музыка 

Открывающую композицию под названием «Kabaneri of the Iron Fortress» исполняет группа EGOIST. Закрывающая композиция под названием «ninelie» исполняется певицей Aimer совместно с Chelly, участницей Egoist. Aimer также исполнила песню «Through My Blood <AM>», которая использовалась в качестве эндинга для 11-ой серии аниме-сериала.

Композитор — Хироюки Савано. Альбом саундтреков был выпущен Aniplex 18 мая 2016 года.

Восприятие 
Koutetsujou no Kabaneri завоевало множество наград на Newtype Anime Awards 2015—2016, среди них 1-е места в категориях «Лучший аниме-сериал», «Лучший сценарий» (Итиро Окоти), «Лучший саундтрек» и «Лучший дизайн персонажей» (Харухико Микимото, Ясуюки Эбара), 2-е места в категориях «Лучший режиссёр» (Тэцуро Араки) и «Лучший дизайн мехи» (Иппэй Гёбу) и 3-е место за «Лучшую песню» («Kabaneri of the Iron Fortress»). Икома и Мумэй заняли 2-е места в номинациях «Лучший мужской персонаж» и «Лучший женский персонаж» соответственно.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Koutetsujou no Kabaneri
 

Аниме и манга о зомби
Wit Studio